E.P.Perrier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eugène Pierre Perrier de la Bâthie
 Eugène Henri Perrier de la Bâthie